Чемпионат Белоруссии по международным шашкам среди мужчин 2015 прошёл в Минске с 7 по 17 марта по круговой системе. В турнире приняли участие 11 спортсменов, 2 из них имели звание международного гроссмейстера, 2 звание международного мастера и 3 звание мастера ФМЖД.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата

2015
2015 год в шашках
Март 2015 года
Спорт в Белоруссии в 2015 году
Спортивные соревнования в Минске